

Боралдай — селище, Ілійський район, Алматинська область
 Боралдай — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Боралдай — село, Ордабасинський район, Туркестанська область
 Боралдай — аеропорт селища Боралдай біля міста Алмати

Див. також 
 Боралдайська селищна адміністрація
 Боралдайський сільський округ
 Жогарги-Боралдай